Niemcy:
 Altersbach – dzielnica Steinbach-Hallenberga
 Altersbach – rzeka, dopływ Elz

Zobacz też:
 Alterbach